Bimbo steht für:
 Bimbo, eine abwertende Bezeichnung für Personen mit dunkler Hautfarbe (englisch darky), ein Ethnophaulismus
 Bimbo (Computerspiel), ein Computerspiel des britischen Publishers Joe the Lion aus dem Jahr 1983
 Bimbo (englischer Slang), englische Bezeichnung für eine dumme, aber attraktive Frau
 Bimbo (Lied), Kinderlied des Country-Musikers Jim Reeves von 1953
 Bimbo (Stadt), eine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik
 Grupo Bimbo, mexikanischer Lebensmittelproduzent
 Bimbo 46, Kleinstwagen des italienischen Unternehmens Officine Meccaniche Volugrafo
 Bimbo, früherer Name von Wapiti (Zeitschrift), einer deutschen Kinderzeitschrift
 eine anthropomorphe Zeichentrickfigur, siehe Betty Boop
 das Kartenspiel Arschloch (Kartenspiel)

Bimbo ist der Spitzname folgender Personen:
 Franz Binder (Fußballspieler) (1911–1989), österreichischer Fußballspieler und Trainer
 Gerhard Bopp (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Frederick Norman (* um 1900, † nach 1965), britischer Hochschullehrer und Nachrichtendienstler
 Ján Popluhár (1935–2011), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Peter Rasym (* 1953), deutscher Musiker

Abkürzung